 

|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Lemgo
 Liste der Naturdenkmäler in Lemgo

Literatur

Weblinks 

 Geodatenportal der Stadt Lemgo
 Denkmalbroschüre der Stadt Lemgo
 lemgo-brake.de

Einzelnachweise 

Lemgo
!